

Топоніми 
 Префектура Ямаґата — префектура.
 Ямаґата (Ямаґата) — місто.
 Ямаґата (Ґіфу) — місто.
 Ямаґата (Наґано) — село
 Повіт Ямаґата (Хіросіма)

Персоналії 
 Ямаґата — японське прізвище
 Ямаґата Арітомо — японський політик, військовий, прем'єр-міністр Японії.

Інше 
 Ямаґатський університет

Японські прізвища